Orya är ett släkte av mångfotingar. Orya ingår i familjen kamjordkrypare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kamjordkrypare
Orya